Talpass steht für:

 Talpass (Engtal), ein Engtal als verkehrstechnisches Hindernis
 Talwasserscheide, ein in einer Talung kaum wahrnehmbarer orographischer Sattel
Siehe auch:
 Seetalpass